Hönigsberg steht für: 

 Hönigsberg (Gemeinden Langenwang, Mürzzuschlag), Ortsteil von Mürzzuschlag und Katastralgemeinde von Langenwang, Steiermark

Hönigsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Hönigsberg (1851–1927), österreichische Frauenrechtlerin
 Israel Hönig von Hönigsberg (1724–1808), österreichischer Bankal- und Tabakgefällendirektor in Wien
 Margarete Hönigsberg (1871–1942), österreichische Lehrerin, Ärztin und Vertreterin der Individualpsychologie, siehe Margarete Hilferding
 Nicolae Hönigsberg (* 1900), rumänischer Fußballspieler 
 Paul Hönigsberg (1834–1921), österreichischer Mediziner